Забиякин — русская фамилия.

Известные носители 
 Забиякин, Евгений Константинович (1907—2001) — театральный актёр.
 Забиякин, Фёдор Михайлович (1803—1859) — доктор медицины, профессор Медико-хирургической академии.